Polyvinylchloride
 Extrasystole of premature ventriculaire contractie
 Permanent virtual circuit
 Politiek- en Veiligheidscomité
 Ksv PVC, een voetbalclub